Humber é o nome de dois rios no Canadá:

Rio Humber (Ontário)
Rio Humber (Terra Nova e Labrador)

Também refere-se ao estuário Humber no Reino Unido.

Desambiguação